

België
 Veerstraat (Berlare)
 Veerstraat (Dendermonde)
 Veerstraat (Gent)
 Veerstraat (Lokeren)
 Korte Veerstraat (Rumst)
 Veerstraat (Rumst)
 Veerstraat (Wellen)
 Veerstraat (Zandhoven)

Nederland
 Veerstraat (Alkmaar)
 Veerstraat (Amsterdam)
 Kees Veerstraat, een straat in Andijk
 Veerstraat (Batenburg)
 Veerstraat (Boxmeer)
 Veerstraat (Bussum)
 Kleine Veerstraat, een straat in Dalfsen
 Antonia Veerstraat, een straat in Delft
 Veerstraat (Dieren)
 Veerstraat (Dreumel)
 Veerstraat (Druten)
 Veerstraat (Erp)
 Veerstraat (Gennep)
 Veerstraat (Gouda)
 Veerstraat (Gouderak)
 Korte Veerstraat (Haarlem)
 Lange Veerstraat (Haarlem)
 Veerstraat (Haastrecht)
 Veerstraat (Heerde)
 Veerstraat (Heerewaarden)
 Veerstraat (Hilversum)
 Veerstraat (Koewacht)
 Veerstraat (Leiden)
 Veerstraat (Maassluis)
 Veerstraat (Middelaar)
 Veerstraat (Nederasselt)
 Veerstraat (Niftrik)
 Korte Veerstraat (Nistelrode)
 Veerstraat (Nistelrode)
 Veerstraat (Oud-Vossemeer)
 Veerstraat (Schoonhoven)
 Veerstraat (Standdaarbuiten)
 Veerstraat (Tolkamer)
 Veerstraat (Waardenburg)
 Veerstraat (Wageningen)
 Veerstraat (Waspik)
 Veerstraat (Wijhe)
 Veerstraat (Woensdrecht)
 Veerstraat (Zaamslag)
 Veerstraat (Zutphen)